Плачков може да се отнася за:
 Боян Плачков - български сценарист
 Венко Плачков - български католически свещеник
 Веселин Плачков - български актьор
 Георги Плачков - български бизнесмен и политик
 Младен Плачков - български католически свещеник

 Вижте също Иван Плачков
 Павел Генадиев - български общественик, с псевдоними Плачков

Български фамилни имена